Битун, Ив
 Битун, Мэтр
 Битун, Ричард (род. 1975) — филиппинский шахматист, гроссмейстер (2011).